|-
| (51701) 2001 KZ23||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51702) 2001 KK24||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51703) 2001 KM24||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51704) 2001 KO26||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51705) 2001 KA27||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51706) 2001 KX27||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51707) 2001 KR28||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51708) 2001 KU28||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51709) 2001 KW28||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51710) 2001 KZ28||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51711) 2001 KH29||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51712) 2001 KO29||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51713) 2001 KC30||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51714) 2001 KG30||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51715) 2001 KB31||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51716) 2001 KF31||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51717) 2001 KJ31||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51718) 2001 KL34||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51719) 2001 KH36||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51720) 2001 KZ36||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51721) 2001 KY37||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51722) 2001 KF38||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51723) 2001 KN38||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51724) 2001 KJ39||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51725) 2001 KV39||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51726) 2001 KV40||||23 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51727) 2001 KV41||||24 травня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (51728) 2001 KQ42||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51729) 2001 KA44||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51730) 2001 KC45||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51731) 2001 KF45||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51732) 2001 KQ45||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51733) 2001 KZ45||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51734) 2001 KX46||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51735) 2001 KL47||||24 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51736) 2001 KA48||||24 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51737) 2001 KD48||||24 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51738) 2001 KQ48||||24 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51739) 2001 KQ49||||24 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51740) 2001 KG50||||24 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 51741 Девідіксон (Davidixon)||||24 травня 2001||Обсерваторія Анса||М. Коллінс, Майнор Вайт
|-
| (51742) 2001 KE55||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51743) 2001 KK55||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51744) 2001 KP56||||23 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51745) 2001 KS58||||26 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51746) 2001 KM62||||18 травня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (51747) 2001 KR63||||20 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (51748) 2001 KC64||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51749) 2001 KF65||||22 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51750) 2001 KL66||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51751) 2001 KQ66||||23 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (51752) 2001 KW68||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51753) 2001 KV71||||24 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51754) 2001 KT73||||24 травня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (51755) 2001 LC3||||13 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51756) 2001 LO3||||13 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51757) 2001 LA4||||13 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51758) 2001 LL4||||13 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51759) 2001 LO6||||14 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (51760) 2001 LC7||||15 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51761) 2001 LD7||||15 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51762) 2001 LV7||||15 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (51763) 2001 LD8||||15 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (51764) 2001 LR8||||15 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (51765) 2001 LT10||||15 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51766) 2001 LH12||||15 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51767) 2001 LH15||||11 червня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (51768) 2001 LQ16||||14 червня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (51769) 2001 LS18||||15 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51770) 2001 LH19||||15 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51771) 2001 MH||2001 MH||16 червня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| 51772 Sparker||2001 MJ||16 червня 2001||Обсрваторія Бедлендс||Рон Дайвіґ
|-
| (51773) 2001 MV||2001 MV||16 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51774) 2001 MH1||||16 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (51775) 2001 MZ2||||16 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (51776) 2001 MT3||||16 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (51777) 2001 MG8||||20 червня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (51778) 2001 MV8||||17 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (51779) 2001 MY8||||19 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (51780) 2001 MB9||||20 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (51781) 2001 MU9||||22 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (51782) 2001 MC12||||21 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (51783) 2001 MO12||||21 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (51784) 2001 MJ15||||23 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (51785) 2001 MG17||||27 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (51786) 2001 MY18||||29 червня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51787) 2001 MP19||||22 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (51788) 2001 ME21||||26 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (51789) 2001 MG21||||26 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (51790) 2001 MG23||||27 червня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (51791) 2001 MD24||||27 червня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (51792) 2001 MD25||||17 червня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51793) 2001 MK25||||17 червня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51794) 2001 MC26||||19 червня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (51795) 2001 MR26||||19 червня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (51796) 2001 MJ27||||20 червня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51797) 2001 MM27||||20 червня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51798) 2001 MA28||||23 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (51799) 2001 MF29||||27 червня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (51800) 2001 NN2||||13 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|}

Див. також 
 Список астероїдів

51700